Les Loges (Calvados)
 Les Loges (Górna Marna)
 Les Loges (Sekwana Nadmorska)